Cephalophorus — род африканских млекопитающих семейства полорогих.

Виды 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 11 видов рода:

 
 
  — выделен в 2022 году из C. nigrifrons
 
  — предположительно, старший синоним C. harveyi
 
 
 
 
 
 

Ранее вышеперечисленные виды включались в род , парафилетический по отношению к кустарниковому дукеру (Sylvicapra grimmia). В 2022 году Ева Берманн и соавторы разделили лесных дукеров на четыре монофилетических рода: собственно Cephalophus (4 вида), Cephalophorus (около 11 видов), Cephalophula (1 вид)  и Leucocephalophus (1 вид).

Филогения 
Кладограмма согласно молекулярно-генетическому анализу Берманн и соавторов (2022):

Примечания 

Полорогие
Млекопитающие Африки
Роды млекопитающих